Toponímia:
 Província de Luis Calvo, província del Departament de Chuquisaca a Bolívia 
 Teatre Calvo-Vico, teatre de Barcelona que va funcionar entre 1888 i 1918 
 Biografies:
 Primer cognom:
 Calvo Sotelo, diversos personatges
 Aina Calvo Sastre (Palma, 1969) política mallorquina del PSIB -PSOE i Batlessa de Palma (2007 -2011)
 Ángel Calvo Olascoaga (Barakaldo, País Basc, 1919 -1990), jugador basc de futbol 
 Carmen Calvo Poyato (Cabra, 1957), política i professora universitària andalusa
 Francisco Calvo Serraller (Madrid, 1948), historiador, assagista, crític d'art i catedràtic universitari espanyol 
 Joan Calvo i Morató (Olot, 1783 — 1855), poeta català en llengua castellana 
 José María Calvo (Quenumá, 1981), futbolista argentí que ocupa la posició de defensa 
 Josep Antoni Calvo Femenies (?, Mallorca), professor i poeta Mallorquí
 Juan Calvo Domenech (Ontinyent, 1892 - 1962), actor valencià 
 Juan Calvo Calvo, militar espanyol que va lluitar en la Guerra Civil Espanyola amb la República 
 Julio Calvo Alfaro (Saragossa, 1896 - Barcelona, 1955), aragonesista
 Lluís Calvo i Calvo (1957), antropòleg i investigador
 Lluís Calvo i Guardiola (Saragossa, 1963), poeta i assagista català 
 Pedro Calvo Asensio (Mota del Marqués, 1821 - Madrid, 1863), polític, farmacèutic, periodista i dramaturg 
 Rafael Calvo Ortega (El Espinar, 1933), polític i professor universitari castellanolleonès
 Ricardo Calvo Mínguez (Alcoi, 1943 – 2002), Mestre Internacional d'escacs alacantí 
 Roberto García-Calvo Montiel (La Bañeza, 1942 - Villaviciosa de Odón, 2008), jurista espanyol, magistrat del Tribunal Constitucional 
 Vicente Calvo Acacio (València, 1870-1953), periodista, escriptor i crític literari 
 Segon cognom:
 Agustín García Calvo (Zamora, 1926), filòleg, lliurepensador, poeta i dramaturg espanyol 
 Alberto Bueno Calvo (Madrid, 1988) futbolista madrileny 
 Alfonso Subero Calvo (Calahorra, 1970), futbolista riojà que ocupava la posició de porter 
 Ángel Castroviejo Calvo, industrial i polític valencià 
 Germán Gamazo y Calvo (Boecillo, 1840 - Madrid, 1901) advocat i polític espanyol 
 Irma Simón Calvo, política valenciana 
 Joaquim Piqué i Calvo (Monistrol de Montserrat, 1970), director de l'Escolania (2000-2007) i de la Capella de Música de Montserrat 
 Joaquín Sánchez de Toca Calvo (Madrid, 1852 - Pozuelo de Alarcón, 1942), president del govern espanyol en 1919 
 José Antonio García Calvo (1975, Madrid), futbolista espanyol que jugava habitualment de defensa 
 José Estivalis Calvo (Llíria, 1886 - París, 1939), tipògraf, cineasta i anarquista valencià 
 Juan María Aguilar Calvo (Carmona, 1891 - Panamà, 1948), jurista, historiador catedràtic i polític republicà andalús.
 Francisco Fortes Calvo (Barcelona, 1955), futbolista i entrenador de futbol 
 Llucià Vallés i Calvo (Osca, 1960), professor i escriptor 
 Lluís Calvo i Calvo (1957), antropòleg i investigador
 Maria del Mar Serna Calvo (Aguilar de Campoo, Palència, 1955), consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya 
 Miguel Palencia Calvo (Madrid, 1984), futbolista espanyol que ocupa la posició de defensa 
 Mikel Unanue Calvo (Sant Sebastià, 1968), jugador de pilota basca
 Rafael Sarthou Calvo (Sevilla, 1855 - Madrid, 1920), advocat, militar i polític espanyol 
 Ramon Trabal i Calvo (Barcelona, 1904 - 1947), futbolista 
 Santiago Izaguirre Calvo (Biscaia, 1957), empresari basc establert a les Illes Balears 
 Xavier Borràs Calvo (Barcelona, 1956), escriptor traductor i periodista